Schulz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erich Schulz
 Klaus-Dieter Schulz
 Otto Eugen Schulz
 Ulrich Schulz